Tsirekidze ist der Familienname folgender Personen:

 Irakli Tsirekidze (* 1982), georgischer Judoka, siehe Irakli Zirekidse
 Rauli Tsirekidze (* 1987), georgischer Gewichtheber